Co — сокращение от:
 Со — кобальт.
 Со — компания.

См. также 
 CO (значения)
 Со (кириллица)